«Casino Royale» puede hacer referencia a:

Literatura y cine 
 Casino Royale (novela) (1953), primera obra escrita en que se presenta al personaje James Bond, creado por el autor británico Ian Fleming.
 Casino Royale (película de 1954) (1954), la primera adaptación fílmica, en formato de episodio de televisión, de una obra de Ian Fleming, autorizada por el autor, sobre la novela Casino Royale.
 Casino Royale (película de 1967) (1967), primera adaptación cinematográfica en forma de parodia de la novela homónima escrita por el autor británico Ian Fleming.
 Casino Royale (película de 2006) (2006), película número 21 de la serie cinematográfica "oficial" de James Bond.

Edificios 
 Casino Royale & Hotel, hotel y casino en la ciudad de Las Vegas, Nevada.

Música 
 Casino Royale (álbum) (2005), álbum de estudio del grupo de hip hop chileno Makiza.
 Casino Royale (banda), grupo musical italiano originario de Milán.